Een verkeersweg:
 N620 (België)
 N620 (Frankrijk)
 N620 (Nederland), zie Provinciale weg 620
 N-620 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing